Jan Grande (1546–1600) – hiszpański zakonnik,
 Jan Grande (1934–2013) – polski zakonnik.